Списък на най-богатите бизнесмени в Русия, публикуван в руската версия на вестник Форбс през 2013 година.

Списък

Първите десет

11-30 място

Източници

Външни препратки 
 Списък с първите 200 най-богати бизнесмени в Русия за 2013 година според изданието Форбс 

Русия2013

2013